Lavertujon est un patronyme porté notamment par :

 André Lavertujon (1827-1914), journaliste et homme politique français ;
 Henri Lavertujon (1855-1907), neveu du précédent, homme politique français.